Чемпионат мира по фигурному катанию 1951 года был проведён Международным союзом конькобежцев 23—25 февраля в Милане (Италия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание. Фигуристам Германии и Японии было разрешено выступать на чемпионате.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1951
Международные спортивные соревнования в Милане
Февраль 1951 года